Schilka bezeichnet:

 einen ostsibirischen Fluss, siehe Schilka (Fluss)
 eine russische Stadt, siehe Schilka (Stadt)
 einen sowjetischen Flak-Panzer, siehe ZSU-23-4

 Wolfgang Schilka (* 1952), deutscher Geologe